Melete kan avse:
 Melete (djur) – ett släkte av fjärilar
 Melete – en musa i grekisk mytologi
 56 Melete – en asteroid